Macchiaroli – abitanti di Macchia Valfortore
Macchiaroli – abitanti di Macchia d'Isernia